Charlotte Froese Fischer – matematica, fisica, informatica, chimica e ricercatrice sovietica con cittadinanza statunitense naturalizzata canadese
 Edgar Froese – musicista tedesco, fondatore e leader dei Tangerine Dream
 Kianz Froese – calciatore cubano naturalizzato canadese
 Jerome Froese – musicista tedesco, membro dei Tangerine Dream